Скотти Томпсон (; род. , Ричмонд) — американская актриса. Наиболее известна по ролям в сериалах «Морская полиция: Спецотдел», «Травма», а также фильму «Скайлайн».

Биография 
Сьюзан Скотт Томпсон родилась 9 ноября 1981 года в городе Ричмонд, штат Вирджиния, США. Ещё в раннем возрасте Сьюзан начала проявлять любовь к танцам. В 1994 году она сыграла роль Клары в постановке «Щелкунчик» Ричмондского балета. После окончания школы в 2000 году, Скотти взяла годичный отпуск, чтобы танцевать вместе с Ричмондским балетом. В 2005 году она окончила Гарвардский университет со степенью бакалавра в области исполнительских искусств и литературы.

Она выступала в ряде спектаклей, таких как «Макбет» (2002), «Марисоль» (2003) и «Орестея» (2005). Она также помогла хореографу в нескольких пьесах театра. Позже Скотти переехала в Нью-Йорк, чтобы начать свою актёрскую карьеру.

В 2016 году получила премию «Playhouse West Film Festival» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «37».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США